La ligne Aiport Express du métro de Hangzhou (chinois simplifié : 杭州机场轨道快线, pinyin : Hángzhōu jīchǎng guǐdào kuài xiàn), également connu sous le nom de Ligne 19 ou de Central Express line (chinois simplifié : 中轴快线) , est une future ligne rapide desservant la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang en République Populaire de Chine. La ligne aura une longueur de 57,5km et un total de 15 stations. Elle connectera la gare de Hangzhou Ouest (West railway station), le siège social de la société Alibaba, la gare de Hangzhou Est (East railway station) et l'aéroport international de Hangzhou Xiaoshan. La mise en service de cette ligne est le 22 septembre 2022.

Histoire

Caractéristiques

Liste des stations

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Hangzhou

Liens externes 
 

Airport Express
Hangzhou, Airport Express